Berlin-Treptow steht für folgende Gebiete in Berlin:

 Bezirk Treptow, ein ehemaliger Bezirk von 1920 bis 2000
 Berlin-Alt-Treptow, ein Ortsteil im Bezirk Treptow-Köpenick